Cogswell ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Green Cogswell (1786–1871), US-amerikanischer Forschungsreisender und Geologe
 Sue Cogswell (* 1951), englische Squashspielerin
 Theodore R. Cogswell (1918–1987) US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Wayne Cogswell (1937–2020), US-amerikanischer Rock-'n'-Roll-Musiker und Songschreiber
 William Cogswell (1838–1895), US-amerikanischer Politiker

Cogswell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cogswell (Kentucky)
 Cogswell (North Dakota)

Cogswell bezeichnet außerdem:
 USS Cogswell (DD-651), ein Zerstörer der United States Navy

Siehe auch:
 Coxwell